Il singolare dell'Open de Tenis Comunidad Valenciana 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Gastón Gaudio era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Flávio Saretta.

Juan Carlos Ferrero ha battuto in finale 6–2, 6–4 Christophe Rochus.

Teste di serie

  Juan Carlos Ferrero (campione)
  Marat Safin (primo turno)
  Àlex Corretja (primo turno)
  Gastón Gaudio (quarti di finale)

 Agustín Calleri (quarti di finale) 
 Mariano Zabaleta (primo turno) 
 José Acasuso (primo turno) 
 David Sánchez (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open de Tenis Comunidad Valenciana 2003
ATP Tour 2003